

Anno 
 504 o 504 a.C.

Codici 
 504 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Le Creusot, in Borgogna, regione della Francia

Matematica 
 504 – numero